Han (etnia) — maior grupo étnico da China
 Dinastia Han — dinastia chinesa, que durou de 206 a.C. até 220 d.C.
 Han (território) — denominação dada aos antigos feudos japoneses
 Caravançarai — tipo de pousada ou estalagem para mercadores, também designado han em turco
Han (redes de computadores) — considerado uma rede doméstica na área de redes de computadores. 

Desambiguações de topônimos